Caribe — conjunto de arquipélagos entre a América do Norte e América do Sul

 Mar do Caribe — região geográfica

 Cadeia Caraíba — cordilheira costeira da Venezuela

 Caraíbas (etnia) — povo pré-colombiano

 Línguas caribes — família de línguas indígenas da América do Sul

 Caraíba — pequena árvore 

 Caraíbas (Bahia) — município da Bahia, Brasil

Ver também
 (Caraúba)

Desambiguações de topônimos